La Primera División 2014-2015 è stata la 26ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 spagnolo. Organizzata dalla Liga Nacional de Fútbol Sala, la stagione regolare è iniziata il 12 settembre 2014 e si è conclusa il 24 aprile 2015, prolungandosi fino al 15 giugno con la disputa dei play-off.

Stagione regolare

Classifica

Verdetti 
Inter campione di Spagna 2014-15 e qualificato alla Coppa UEFA 2015-2016.
 Prone Lugo e Uruguay Tenerife retrocessi in Segunda División 2015-16.

Play-off
I play-off valevoli per il titolo nazionale si sono svolti tra l'8 maggio e il 15 giugno 2015. Il regolamento prevede che i quarti di finale e le semifinali si giochino al meglio delle tre gare mentre la finale al meglio delle cinque.

Tabellone

Quarti di finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Semifinali

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Finale

Gara 1

Gara 2

Gara 3

Gara 4

Supercoppa di Spagna 
La 25ª edizione della competizione ha opposto l', detentore di campionato e Coppa di Spagna, all', finalista di entrambe. Al termine delle due gare, di andata e ritorno, il trofeo è stato vinto dalla formazione murciana.

Andata

Ritorno

Note

Voci correlate 
Copa de España 2014-2015 (calcio a 5)
Coppa del Re 2014-2015 (calcio a 5)

Collegamenti esterni

Primera División de Fútbol Sala
Calcio a 5 nel 2014
Calcio a 5 nel 2015